Maria Pavlovna da Rússia (1786–1859) — filha do czar Paulo I da Rússia e esposa do grão-duque Carlos Frederico de Saxe-Weimar-Eisenach
Maria Pavlovna da Rússia (1854–1920) — esposa do grão-duque Vladimir Alexandrovich, filho do czar Alexandre II da Rússia
Maria Pavlovna da Rússia (1890–1958) — filha do grão-duque Paulo Alexandrovich, filho do czar Alexandre II da Rússia, e esposa do príncipe Guilherme da Suécia

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história